Naselja u Srbiji
 Plavna, naselje u općini Bač
 Plavna (Negotin, Srbija), naselje u općini Negotin